Echopark Texas Grand Prix är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 68 varv (232,968-mile 374,925 km) på den 3,426-mile (5,514 km) långa motorbanan Circuit of the Americas i Austin i Texas i USA.

Vinnare genom tiderna

Anmärkningar

Referenser 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Texas
Återkommande sportevenemang med premiär 2021